New Model Army (Armia Nowego Wzoru) – armia Parlamentu w latach 1645-1660, w czasie angielskiej wojny domowej
 New Model Army – angielski zespół rockowy

fr:New Model Army